«Ами́ка» () — бывший польский футбольный клуб из города Вронки. Клуб носил название своего главного спонсора — польской компании Amica S.A., известной в России под маркой Hansa.

История 
Клуб основан 21 июня 1992 года после объединения клубов «Бленкитни» (Вронки) и «Чарни» (Врублево). Трёхкратный обладатель Кубка Польши — 1998, 1999, 2000. Двукратный обладатель Суперкубка Польши — 1998, 1999. Двукратный бронзовый призёр чемпионата Польши — 2002, 2004. В мае 2006 года команда объединилась с клубом «Лех» из Познани.

Выступление клуба в еврокубках 
 Q = квалификационный раунд
 2Q = второй квалификационный раунд
 1R = первый раунд
 2R = второй раунд
 Группа = групповой этап

Достижения 
 Чемпионат Польши
  Бронзовый призёр (2): 2001/02, 2003/04
 Кубок Польши
  Обладатель (3): 1997/98, 1998/99, 1999/00
  Финалист (1): 2001/02
 Суперкубок Польши  Обладатель (2): 1998, 1999
  Финалист (1):''' 2000

Известные тренеры 
  Гжегож Лято
  Павел Янас

Известные игроки 

  Марцин Буркхардт
  Дариуш Дудка
  Рафал Муравский
  Юрий Шаталов
  Аркадиуш Малаж

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Польши
Футбольные клубы, расформированные в 2006 году
Спорт в Великопольском воеводстве